Nueva Palestina kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nueva Palestina, Ángel Albino Corzo, Chiapas, 
 Nueva Palestina, Chiapa de Corzo, Chiapas, 
 Nueva Palestina, Jiquipilas, Chiapas, 
 Nueva Palestina, Ocosingo, Chiapas, 
 Nueva Palestina, Villaflores, Chiapas, 
 Nueva Palestina, Teopisca, Chiapas, 
 Nueva Palestina, Salto de Agua, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar